

Patronyme 

 Alf Kumalo (1930-2012), photographe sud-africain ;
 Basetsana Kumalo (née 1974), femme d'affaires sud-africaine ;
 Duma Kumalo (1958-2006), activiste sud-africain, militant des droits humains.

Voir aussi